Peter Kleinert ist der Name folgender Personen:
* Peter Kleinert (Journalist) (1937–2016), deutscher Journalist und Dokumentarfilmer
 Peter Kleinert (Regisseur) (* 1947), deutscher Regisseur, Dozent und Dramaturg